Patricio Montojo y Pasarón, officier de marine espagnol.

Toponyme 

 Pasarón de la Vera est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.

Divers 
 Stade municipal de Pasarón, un stade de football situé à Pontevedra (Galice, Espagne).
Patronyme hispanique